Митьково:

 Митьково — деревня, Шекснинский район, Вологодская область
 Митьково — деревня, Кадыйский район, Костромская область
 Митьково — деревня, Можайский район, Московская область
 Митьково — деревня, Раменский район, Московская область
 Митьково — деревня, Локнянский район, Псковская область
 Митьково — деревня, Пушкиногорский район, Псковская область
 Митьково — деревня, Сельское поселение Мещерское, Вяземский район, Смоленская область
 Митьково — деревня, Сельское поселение Степаниковское, Вяземский район, Смоленская область
 Митьково — деревня, Холм-Жирковский район, Смоленская область
 Митьково — деревня, Бельский район, Тверская область
 Митьково — деревня, Ржевский район, Тверская область
 Митьково — деревня, Селижаровский район, Тверская область
 Митьково — деревня, Торопецкий район, Тверская область
 Митьково — деревня, Гаврилов-Ямский район, Ярославская область

См. также 
 Митьково-Качкари — село на Украине
 Москва II-Митьково — железнодорожная станция в России